Bardanes ist der Name folgender Personen:

 Philippikos Bardanes, byzantinischer Kaiser (711–713)
 Bardanes Turkos, byzantinischer Gegenkaiser (803)